Locklin ist der Familienname von:

 Hank Locklin (1918–2009), US-amerikanischer Countrysänger
 Loryn Locklin (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin